WDP je zkratka s více významy:

 Wireless Datagram Protocol – transportní protokol v sadě protokolů WAP
 Dříve používaná přípona grafických souborů formátu JPEG XR (Windows Media Photo)